Gol D. Roger (ゴール・D・ロジャー, Gōru dī Rojā), más conocido como Gold Roger (ゴールド・ロジャー, Gōrudo Rojā), es un personaje ficticio del manga One Piece. Fue el capitán de los Piratas de Roger, con los que encontró el tesoro One Piece en Laugh Tale, la última isla del mar Grand Line, y a la que él bautizó con ese nombre. Su fama le llevó a ser conocido como "El Rey de los Piratas". Él también fue el padre de Portgas D. Ace, a quien tuvo junto a Portgas D. Rouge.

Apariencia 
Roger era un hombre alto que caminaba con orgullo antes de su ejecución. Hasta el capítulo 400 sus ojos siempre estaban ocultos por una sombra en la parte superior de su rostro. Durante la mayor parte de sus apariciones casi siempre aparece sonriendo. Tenía un cuello corto, pelo negro y abundante, y un amplio bigote negro curvado.

Al igual que muchos otros piratas de alto rango llevaba una capa larga roja de capitán. Debajo llevaba una camisa verde y tenía una faja azul alrededor de su cintura. Tenía una corbata blanca alrededor del cuello, vestía pantalón azul oscuro y, a diferencia de otros piratas más visto en el mundo de One Piece, llevaba lo que parecía ser botas de mar negras. Antes de que él se entregara, también usó un sombrero de pirata con su Jolly Roger en ella más un pañuelo manchado amarillo. Durante la Batalla en la Guerra de Ed, sin embargo, uso un chaleco de color azul oscuro y una faja amarilla. Fue uno de los pocos que calcan el estereotipo de un pirata.

Personalidad 
Se decía que nunca le tuvo miedo a nada y los que fueron testigos de su ejecución, afirman que sonreía poco antes de su muerte. La personalidad de Roger se comenta a menudo por la gente que lo conocía de haber sido similar a la de Luffy.

Esto se muestra mejor cuando Roger conoció a Rayleigh y lo invitó a unirse a él a pesar de no tener ni idea de lo fuerte que era, o incluso qué papel tendría en su barco. Ace quien le reveló su linaje a Barbablanca, señaló que la personalidad de Ace no se parecía a la de su padre. Sin embargo, ambos comparten el rehusarse a huir de una batalla, Monkey D. Garp declaró que Roger nunca huía de un enemigo con el fin de proteger a su tripulación del peligro.

Roger poseía un gran hambre de aventuras y de combates, estando ansioso ante un posible nuevo descubrimiento y queriéndose enfrentar a nuevos adversarios para conocer su fuerza. Dicha curiosidad innata le dio una gran perspicacia, intuyendo que debía haber una isla más allá de la isla Lodestar, por lo que comenzó a interesarse en los poneglyphs.

Roger era un hombre que amaba las cosas grandes, llamativas y se deleitaba con su título de Rey de los Piratas a pesar de que su muerte se aproximaba. Si bien no se retrató en ninguna de sus apariciones, podía ser un enemigo implacable cuando se enfadaba. Esto se evidenció aún más cuando él mató a todos los miembros de la tripulación de Squard personalmente por razones desconocidas.

Roger tendía a enfadarse muy rápido, tomando represalias por algo tan simple como un insulto a su tripulación, sin importar cuan pequeño pudiera ser. Garp estableció que un Roger enfadado podía ser un hombre violento, egoísta y de mal genio, pero sus acciones eran puras y sinceras como las de un niño y que tuvo suerte de sobrevivir y convertirse en el Rey de los Piratas a pesar de su naturaleza imprudente.

También tenía cariño por los niños, ya que fue visto acunando a Kozuki Hiyori cuando era bebé. También creía que un niño recién nacido no debería ser responsable de los pecados de sus padres, ya que le pidió a Garp que protegiera a su hijo no nacido porque no quería que lo mataran por su Sangre maldita.

Relaciones

Tripulación 
Al parecer, había un fuerte vínculo con su tripulación. Rayleigh, su compañero, lo describió como un "hombre magnífico". Shanks y Buggy también parecían triste cuando se habló del día de la ejecución de su capitán (ambos lloraron mucho en su ejecución). Se desconoce si alguno de su tripulación sabía que roger tuvo a su hijo, Portgas D. Ace.

Amigos 
La mayoría de personajes que hablan de roger solo pasan buenos comentarios acerca de él como se ve que él parecía haber hecho muchos amigos en su viaje. Se hizo amigo de Gan Fall, el Dios de Skypiea y lo dejó con recuerdos maravillosos. También se hizo amigo de Tom y Kokoro, ganando la admiración de Tom, que fue suficiente para considerar la construcción de su barco, el oro jackson. El gyojin más tarde se jactaría con orgullo de haber construido el Oro Jackson para los fines del rey de los piratas a pesar de que había conducido a su muerte por hacer esa declaración. También se daba a entender que él estaba en buenos términos con su rival Barbablanca como se ve que se conocieron y hablaron como amigos. También le ofreció a Barbablanca decirle como llegar a raftel.

Enemigos 
Vio a un rival en Barbablanca y luchó con regularidad con el héroe marino Monkey D. Garp. Como último favor, Roger le pidió a Garp cuidar de su hijo Portgas D. Ace, salvándolo de un ser catalogado como un criminal solo por haber nacido como hijo del rey de los piratas. Además, Squard lleva un amargo odio hacia Roger por haber matado a toda su tripulación.

Sin embargo, a pesar de sus rivales y batallas, parecía tener mucho respeto incluso de sus enemigos (Barbablanca decidió adoptar Ace y protegerlo; cuando Ace también reveló a Barbablanca que él era el hijo de Roger, Barbablanca no hablo mal de Roger, pero se echó a reír acerca de cómo la personalidad de Roger, y de su hijo no eran iguales). Nadie ha hablado mal de él, excepto Squard y su propio hijo Portgas D. Ace. Incluso antes de su muerte, Roger se sintió bien al tener por lo menos una conversación con Barbablanca y Garp antes de su rendición.

En Capítulo 0, hay un flashback en el que Shiki el león dorado se mete en una pelea con Roger. Más tarde, al oír la noticia de la próxima ejecución de Roger, Shiki intenta matar a Roger por sí mismo por respeto a su rival - Shiki creía que la muerte a manos de los débiles marinos no sería honorable incluso para Roger.

En el flashback de Ace, había matones que odiaban a Roger y hablaban mal de él. Ace tuvo que soportar una vida de escuchar los comentarios malos de su padre y en su propia muerte, confirmó que Roger no era popular en la escala de uno a nivel mundial. Por lo tanto, parece que los que no lo encontraron en su momento de vida por lo menos tienden a verlo en una mala retrospectiva.

Familia

Portgas D. Rouge 
Rouge era la madre de Ace así que por esto se sabe que tuvo una relación con roger en el pasado. Rouge incluso guardó a ace en su vientre durante 20 meses, para después morir al momento de dar a luz, así para que el gobierno mundial ignorase que era hijo de roger.
En el episodio que le confiesan a Ace que es hijo de Roger, se puede mostrar un poco su historia,
se le ve como una madre cariñosa y dedicada a su bebé que aún no había nacido.

Portgas D. Ace 
Ace era el hijo de Roger. Como Roger no quería que ace naciera como un criminal debido a sus lazos sanguíneos, le pidió a Garp que lo cuidara en secreto, sin embargo Ace no vio esto como una prueba de amor y detestó a su padre. A pesar de su odio hacia su padre, Ace parecía tener respeto por él por cómo golpeaba severamente a cualquiera que hablara mal de Roger, sin embargo, esto también puede haber sido debido al hecho de que las personas ofendieran y comenzaran a calumniar "el hijo de Gol D. Roger", refiriéndose a Ace sin saberlo.

Habilidades y Poderes 
Antes de su muerte, él era el rey de los piratas, por lo que es seguro asumir que su poder físico era casi inigualable. También fue capaz de batallar contra el Vicealmirante Garp, que poseía fuerza sobrehumana, en muchas ocasiones. Esta es una gran pista a las capacidades de Roger, como Garp afirma haber estado volviéndose viejo, desde entonces, sin dejar de poseer increíble fuerza sobrehumana. También es el responsable de dar a Barbablanca la enorme cicatriz que lleva en su pecho. Se puede suponer que él era el pirata más fuerte en el mundo,o es posible que Roger haya sido "el Hombre mas fuerte del mundo", Mientras que a Barbablanca se le decía que era el hombre más fuerte del mundo actual, Roger empataba con él. El hecho de que Roger fue capaz de luchar en un terreno de igualdad con Barbablanca, "un hombre que tiene el poder para destruir el mundo", es también un indicio importante hacia lo grande que fueron sus habilidades.
Otra indirecta hacia las habilidades del Rey de los Piratas es que él asumió y derrotó a los ejércitos de varios países sin ayuda de nadie.

Gol D. Roger no era capaz de leer Poneglyph y tampoco de escribir en su lengua. De acuerdo con su primer oficial, Rayleigh, Gol D. Roger no era como el Clan de Ohara que utilizaban su intelecto para estudiar la Poneglyphs. Gol D. Roger tenía la capacidad de "escuchar la voz de todas las cosas".

Haki
Se desconoce si Roger sabía usar los tres tipos de Haki,sin embargo Rayleigh y Shanks (pertenecientes a la tripulación de Roger) saben usar Haki, además es posible que para batallar con Barbablanca, (Poseedor de una fruta de diablo), pudo haber usado Haki para enfrentarse a él. Además de eso se cree que poseía el haki más poderoso ya que según kaido puso de cabeza al mundo solo usando haki que supera cualquier habilidad de las frutas del diablo

Armas 
En la lucha contra Shiki y su gran flota, Gol D. Roger fue mostrado usando una pistola en una mano y una espada en la otra.

Historia

El Comienzo 
Nacido en Loguetown, Roger fue famoso como el hombre que hizo lo que nadie creía posible, conquistó la Grand Line. Al parecer, había estado alrededor por algún tiempo, teniendo en cuenta que Brook se refiere a él como un novato, 40-50 años antes de la historia original.

Destino inevitable 
Veintiséis años atrás (cuatro años antes de la muerte de Roger), Roger cayo por una enfermedad incurable. Decidió hacer un último viaje con su equipo en la Grand Line. Al llegar al faro de Reverse Mountain a la entrada del Grand Line, reclutó a Crocus como su médico que se encargaría de mantenerlo con vida hasta el final de su viaje.

Sus viajes los llevó a Skypiea y después a Water 7, donde el carpintero Tom-San le construyó un barco llamado el Oro Jackson.

Dos de los opositores más poderosos que Roger enfrentó en su viaje fueron el marino Vicealmirante Monkey D. Garp y "el pirata Edward "Barbablanca" Newgate. El primero se dice que lo acorralo muchas veces en el viaje, y el último fue el rival más cercano a su título. Se dice que Barbablanca y Garp, fueron los únicos capaces de hacer corresponder Roger en combate.

Cerca de su muerte, Roger tuvo una reunión final con Barbablanca, él le dice del apodo que le dio el gobierno, Gold Roger, y el secreto de La Voluntad de D.

Últimos días del Rey 
En los últimos días del reinado de Roger, había alcanzado más riqueza, poder y fama que nadie podía imaginar. Aunque ahora conocido como el Rey de los Piratas, Roger era bien consciente de su propia mortalidad. Como si viera el fin, disolvió su equipo en secreto. Antes de su muerte, le dijo a Rayleigh que no iba a morir y se entregó a la Marina. También informó a Barbablanca que iba a morir antes de su ejecución. Ya sea que se refería a su enfermedad o entregarse a la marina, es desconocido. Aquí también le informa a Barbablanca del significado de la gente que lleva la voluntad de D. En algún momento antes de su ejecución, le pidió a Garp cuidar de su hijo  cuando se fuera, diciendo que un niño de corta edad no debe ser etiquetado como un criminal por sus vínculos familiares y, aunque Garp dijo que no tenía obligación de hacerlo, Roger sabía que iba a hacerlo de todos modos.

Pensando que sería un ejemplo de él evitar que otros se conviertan en piratas, crearon de inmediato su ejecución en Loguetown. Pero cuando estaba a punto de morir, Roger gritó sus últimas y más famosas palabras. A partir de sus palabras finales, posiblemente el mayor logro que Roger hizo fue para iniciar la "Gran Era de los Piratas", denominado por algunos personajes como la "Era de los Sueños". Estas fueron sus últimas palabras: "¿Mis riquezas y tesoros?, si lo desean se los daré ¡Encuéntrenlo!¡Lo escondí todo en ese lugar!".

Curiosidades

A pesar de ser el padre de Portgas D Ace, este último no muestra ninguna de las características de Roger (el mismo Barbablanca lo dice), pero se ve que el único que sí comparte su comportamiento es Monkey D. Luffy (a pesar de que no tienen ningún pacto sanguíneo), además el sombrero de paja que Shanks dio a Luffy pertenecía a Roger.

Otra curiosidad es que cuando Roger era joven tenía un aspecto físico muy parecido al de Luffy, y también Roger sonreía de la misma forma que Luffy.

 Su técnica Divine Departure es un referencia al getsuga tenshou de Ichigo Kurosaki

 Gol D. Roger está Inspirado en un pirata real,Henry Avery, considerado en su tiempo como el "Rey de los Piratas", quien atacó el buque insignia del Imperio Mogol Ganj-i-Sawai llevándose 200.000 libras esterlinas (21 millones de dólares actuales) y retirándose con su botín y jamás ser encontrado.
 
 Gol D. Roger También está inspirado en Woodes Rogers que murió el 15 de julio de 1732 a los 53 años de edad durante su segundo mandato como gobernador del citado territorio.

Referencias 

Personajes de One Piece

fr:Équipage des Pirates Jolly Roger#Gol D. Roger
id:Gold Roger
pt:Gol D. Roger